Стинг може да се отнася за:
 Стинг – британски певец и актьор.
 Стинг – американски кечист.